Bürger steht für:
 Bürger, ein gesellschaftlicher Status
 Bürger (Unternehmen), deutscher Teigwarenhersteller
 Bürger (2014), polnischer Spielfilm
 gebräuchliche Kurzform von Bürgermeister-Smidt-Straße (Bremerhaven)

Namen
 Bürger (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Bürger Lars Dietrich (* 1973), deutscher Entertainer

Siehe auch:
 Birger
 Burger
 Bürgers
 Nichtbürger